North Haven ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 North Haven (Alabama)
 North Haven (Connecticut)
 North Haven (Maine)
 North Haven (Mississippi)
 North Haven (New York)
 North Haven (North Carolina)
 North Haven (Tennessee)

in Australien:
 North Haven (South Australia), Vorort von Adelaide
 North Haven (New South Wales)

in Kanada:
 North Haven (Calgary), Stadtteil

im Vereinigten Königreich:
 North Haven (Schottland)